Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 930 dans le monde.

 Route nationale 930 en Belgique
 Route régionale 930 en Finlande